Плашил () — чешская фамилия. Известные носители:
Марек Плашил (род. 1985) — чешский футболист.
Ярослав Плашил (род. 1982) — чешский футболист.